Galun je lahko:
 Galun, kemijska spojina, običajno hidrirana dvojna aluminijeva sol s splošno formulo XAl(SO4)2·12H2O 
 Galun (otok), otok v Jadranu
 železnati/peresnati galun, domače ime za mineral halotrihit